Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, creat el 1760, antiga institució educativa a la ciutat de Barcelona, la seva seu era en un edifici al Raval declarat
 Reial Col·legi de Cirurgia de l'Armada, creat el 1748 a Cadis per Pere Virgili a partir del Col·legi de Practicants de Juan Lacomba 
 Col·legi de Cirurgia de San Carlos, institució dedicada a l'ensenyança de la cirurgia i la medicina fundada a Madrid l'any 1771